Stoh – szczyt w Karkonoszach
 Stoh – szczyt na Słowacji w paśmie Małej Fatry
 Stoh – szczyt na granicy Ukrainy i Rumunii w Górach Czywczyńskich